Оленівське — село, Кіровоградська область, Бобринецький район
 Оленівське — селище, Харківська область, Краснокутський район